Ву́лиця Танкі́стів — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Танкістів — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Танкістів — вулиця в місті Сєвєродонецьк.
 Вулиця Танкістів — вулиця в місті Черкаси.

Вулиці